L’encolure peut désigner :

 en anthropométrie, la mesure de la circonférence du cou,
 par extension de sens (terminologie anthopomorphique), partie supérieure d'un récipient,
 dans l'habillement, la partie d'un vêtement qui entoure le cou,
 par extension de sens, la taille d'une chemise, 
 chez certains animaux, en particulier les équidés, le cou ou partie du corps comprise entre la tête et le poitrail,
 par extension de sens, en hippisme, une longueur égale à l'encolure du cheval.